Koskei ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Kimutai Koskei (* 1971), kenianischer Marathonläufer
 Christopher Koskei (* 1974),  kenianischer Hindernisläufer
 James Koskei (* 1968), kenianischer Langstreckenläufer
 Julius Kibet Koskei, kenianischer Halbmarathonläufer
 Sammy Koskei (* 1961), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Vincent Kiplangat Koskei, kenianischer 400-Meter-Hürdenläufer
 William Koskei (* 1947), ugandisch-kenianischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Kosgei